WZO steht als Abkürzung für:

 Weltzollorganisation, eine internationale Organisation, die Zollformalitäten zwischen internationalen Handelspartnern vereinfacht
 World Zionist Organization, auf Initiative von Theodor Herzl 1897 vom ersten Zionistenkongress in Basel gegründete Zionistische Weltorganisation

 
WZO